

Arte 

 L'Africa – dipinto a pastello di Rosalba Carriera

Astronomia 
 1193 Africa – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Africa – continente
 Africa – provincia romana, costituita dalla costa del Nordafrica
 Africa – diocesi del tardo Impero Romano
 Africa – città della Contea di Delaware, Ohio (Stati Uniti d'America)

Letteratura 
 Africa –  poema epico di Francesco Petrarca

Musica 
 Africa – singolo dei Toto del 1982, dall'album Toto IV
 Africa – album di Miriam Makeba del 1991
 Africa – singolo dei Litfiba del 1994
 Africa – album dei Perpetuum Jazzile del 2009

Riviste 
 Africa, Rivista trimestriale di studi e documentazione, pubblicata dal'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente di Roma
 Africa, Journal of the International African Institute, pubblicato dalle Cambridge University Press